Spilotis est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1956-2018), actrice, dramaturge et présentatrice de radio grecque ;
 Christophe Spiliotis (1957-), pilote de rallyes monégasque ;
  ou Constantin Spiliótis (1940-), métropolite grec du monastère de Monemvasia et de Sparte ;
  (1946-2012), femme politique américaine.

Patronyme grec